Tetralophozia är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Tetralophozia i familjen Anastrophyllaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lophoziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bladmossor
Tetralophozia